Kopshout, bepaald houtvlak

Personen:
Frans Kops, Nederlands kunstschilder
Jan Kops, predikant, botanicus en hoogleraar te Utrecht
Peter Kops, Nederlands rapper met de artiestennaam Extince
Pim Kops, Nederlands muzikant
Roger Kops, Nederlands honkballer